Професіональна футбольна група А 1954 — 30-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вчетверте здобув ЦДНА.

Клуби

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1954
Болгарія